Out There (in inglese "là fuori") può riferirsi a:

Fumetti 
 Out There  – serie di fumetti di Humberto Ramos

Musica 
 Out There  – album di Betty Carter del 1958
 Out There  – album di Eric Dolphy del 1960
 Out There  – traccia dell'album Where You Been dei Dinosaur Jr. del 1993

Televisione 
 Out There  – serie televisiva statunitense del 1951
 Out There - film per la televisione del 1995, diretto da Sam Irvin
 Out There  – serie televisiva del 2003
 Out There  – serie animata del 2013